Лабасти́д-Бовуа́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монжискар. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31249.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 23 км к юго-востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1080 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 735 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 581 были экономически активными, 154 — неактивными (показатель активности — 79,0 %, в 1999 году было 75,1 %). Из 581 активной жителей работали 548 человек (277 мужчин и 271 женщина), безработных было 33 (21 мужчина и 12 женщин). Среди 154 неактивных 61 человек были учениками или студентами, 50 — пенсионерами, 43 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Лабастид-Бовуар (XVIII век). Исторический памятник с 1983 года
 Церковь Успения Божьей Матери

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна